Catonidia är ett släkte av insekter. Catonidia ingår i familjen vedstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vedstritar
Catonidia